Quinzo ima više značenja:
 Quinzo, Bolzano
 Quinzo, Parma